Старчево (культура) — археологічна культура нової кам'яної доби.

Старчево — село в гміні Стшельно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Старчево — село в гміні Добеґнев Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства